Малая Петровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Петровка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

Украина 
 Малая Петровка — село в Подольском районе Одесской области.

См. также